Мужской футбольный турнир на летних Олимпийских играх 2004 проводился среди 16 команд. Команды были разделены на 4 группы. По две лучших из каждой группы вышли в 1/4 финала.

Квалификация

Составы команд 

В команде должно было быть 18 игроков, 15 из которых родились позже 1 января 1981.

Судьи 

Африка
  Эссам Абд Эль Фатах
  Дивин Эвехе

Азия
  Субхиддин Мохд Саллех

Северная и Центральная Америка
  Бенито Арчундия
  Карлос Батрес

Южная Америка
  Орасио Элисондо
  Хорхе Ларрионда
  Карлос Торрес

Европа
  Массимо де Сантис
  Клаус Бо Ларсен
  Эрик Пуля
  Кирос Вассарас

Океания
  Чарльз Арииотима

Турнир

Групповой этап 
 Команды, занявшие в своих группах первые два места, выходят в плей-офф.

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

Четвертьфинал

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Бомбардиры 

8 голов
  Карлос Тевес
5 голов
  Хосе Кардосо
4 гола
  Альберто Джилардино
  Тенема Н’Диайе
  Фреди Барейро
3 гола
  Джон Алоизи
2 гола
  Сесар Дельгадо
  Ахмад Элрич
  Стивен Аппиа
  Гианнис Таралидис
  Эмад Мохаммед
  Хавар Мулла Мохаммед
  Салех Садер
  Йосито Окубо
  Синдзи Оно
  Омар Браво
  Буабид Буден
  Чо Джэ Джин
  Ли Чхон Су

2 гола (прод.)
  Али Зитуни
1 гол
  Андрес д’Алессандро
  Габриэль Хайнце
  Кили Гонсалес
  Лучо Гонсалес
  Мариано Гонсалес
  Мауро Росалес
  Хавьер Савиола
  Тим Кэхилл
  Пабло Бренес
  Альваро Саборио
  Хосе Вильялобос
  Эммануэль Паппе
  Уильям Тиеро
  Димитриос Пападопулос
  Иероклис Столтидис
  Раззак Фархан
  Махди Карим
  Юнис Махмуд
  Чезаре Бово
  Даниэле де Росси
  Джампьеро Пинци
  Юки Абэ
  Даики Такамацу

1 гол (прод.)
  Мамади Бер
  Рафаэль Маркес Луго
  Салахеддин Аккаль
  Карлос Гамарра
  Пабло Хименес
  Аурелиано Торрес
  Угу Алмейда
  Жозе Босингва
  Рикарду Кошта
  Жорже Рибейру
  Криштиану Роналду
  Милош Красич
  Срджан Радонич
  Симон Вукчевич
  Ким Дон Джин
  Ким Джон У
  Клайтон
  Мохамед Джедиди
Автоголы
  Лукас Винтра
  Адама Тамбура
  Хайдар Джабар
  Фернанду Мейра

Ссылки 
 Мужской турнир на fifa.com 

Футбол на летних Олимпийских играх 2004
2004 год в футболе